Дагестанское — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет Кардоновский».

История 
Возникло как отделение совхоза Пролетарий (позже «Кизлярский»). Официальный статус приобрело в ноябре 2015 года.

Постановлением Народного Собрания Республики Дагестан № 1177- V НС от 29.10.2015 г. образована в составе сельсовета «Кардоновский» административно-территориальная единица — село и одобрено предложение Собрания депутатов муниципального района «Кизлярский район» о присвоении вновь образованному селу наименования «Дагестанское».

Географическое положение 
Расположено в 4 км юго-восточнее села Кардоновка, на левом берегу реки Кардоновка.

Население 
По данным переписи населения 2002 года, численность населения села составила 300 жителей, в том числе 80 % — аварцы.
По переписи 2010 года в селе проживало 354 человека.

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района